A San Cristóbal (jelentése: Szent Kristóf) a következőket jelentheti:

 Argentína
San Cristóbal, Buenos Aires városrésze
San Cristóbal megye, Santa Fe tartomány egyik megyéje
San Cristóbal, San Cristóbal megye székhelye

 Bolívia
San Cristóbal, település Potosí megyében, Nor Lípez tartományban

 Dominikai Köztársaság
San Cristóbal tartomány, az ország egyik tartománya
San Cristóbal, az azonos nevű tartomány fővárosa

 Ecuador
San Cristóbal, a Galápagos szigetcsoport legkeletebbre fekvő szigete

 Kolumbia
San Cristóbal, Bogotához tartozó település
San Cristóbal, község Bolívar megyében

 Kuba
San Cristóbal, település Artemisa tartományban

 Mexikó
San Cristóbal, település Cardonal községben, Hidalgo államban
San Cristóbal, település Tlanchinol községben, Hidalgo államban

 Nicaragua
San Cristóbal, egy ma is aktív tűzhányó

 Panama
San Cristóbal, település Chiriquí tartományban

 Salamon-szigetek
San Cristóbal, sziget

 Spanyolország
San Cristóbal, település Asztúria autonóm közösségben, Belmonte de Miranda községben
San Cristóbal, település Asztúria autonóm közösségben, Castrillón községben
San Cristóbal, település Asztúria autonóm közösségben, Cudillero községben
San Cristóbal, település Asztúria autonóm közösségben, Villanueva de Oscos községben
San Cristóbal, település Kantábria autonóm közösségben, Arenas de Iguña községben
San Cristóbal, település Kasztília és León autonóm közösségben, Burgos tartományban
San Cristóbal, Madrid egyik metróállomása

 Venezuela
San Cristóbal, település Táchira államban